Stan na 27 października 2013

Ambasada RP w Islamskiej Republice Afganistanu w Kabulu
 szef placówki: Piotr Łukasiewicz (ambasador)

Ambasada RP w Republice Albanii w Tiranie
 szef placówki: Karol Bachura (ambasador)
 Strona oficjalna

Ambasada RP w Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej w Algierze
 szef placówki: Witold Spirydowicz (ambasador)
 Strona oficjalna

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Madrycie (Hiszpania).
Pomoc konsularną obywatelom RP świadczą Ambasada Francji oraz Konsulat Generalny Hiszpanii (obie placówki w Andorra la Vella)

Ambasada RP w Republice Angoli w Luandzie
 szef placówki: Piotr Myśliwiec (ambasador)
 Strona oficjalna

Brak placówki dyplomatycznej - podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Bogocie (Kolumbia).
Pomoc konsularną obywatelom RP świadczy Wysoka Komisja Wielkiej Brytanii w Saint John's.

Ambasada RP w Królestwie Arabii Saudyjskiej w Rijadzie
 szef placówki: Witold Śmidowski (ambasador)
 Strona oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Dżeddzie
 konsul honorowy: szejk Hassan Omar Attar (język konsula arabski, angielski)

Ambasada RP w Republice Argentyńskiej w Buenos Aires
 szef placówki: Marek Pernal (ambasador)
 Strona oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Comodoro Rivadavia
 konsul honorowy: Enrique Juan Koprowski (język konsula hiszpański)

Konsulat Honorowy RP w Mar del Plata
 konsul honorowy: Jan Stachnik (język konsula polski, hiszpański, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Oberá
 konsul honorowy: Miguel Antonio Skowron (język konsula polski, hiszpański, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Rosario
 konsul honorowy: Bartłomiej Stanisław Moszoro (język konsula polski, hiszpański, angielski)

Ambasada RP w Republice Armenii w Erywaniu
 szef placówki: Jerzy Marek Nowakowski (ambasador)
 Strona oficjalna

Ambasada RP w Canberze
 szef placówki: Paweł Milewski (ambasador)
 Strona oficjalna

Konsulat Generalny RP w Sydney
 konsul generalny: Monika Kończyk
 Strona oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Adelajdzie
 Konsul honorowy: Gosia Hill (język konsula polski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Brisbane
 konsul honorowy: Brian Patric Kilmartin (język konsula angielski)

Konsulat Honorowy RP w Darwin
 konsul honorowy: Keith James Aitken (język konsula angielski)

Konsulat Honorowy RP w Melbourne
 konsul honorowy: George John Zbigniew Łuk-Kozika

Konsulat Honorowy RP w Perth
 konsul honorowy: Paul Bitdorf (język konsula polski, angielski)

Ambasada RP w Republice Austrii w Wiedniu
 szef placówki: Artur Lorkowski (ambasador)
 Strona oficjalna

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze ONZ w Wiedniu
 szef placówki: Adam Bugajski (ambasador - stały przedstawiciel)
 

Misja RP przy OBWE w Wiedniu
 szef placówki:Adam Bugajski (ambasador - stały przedstawiciel)
 Strona Oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Grazu
 konsul honorowy: dr Gerold Ortner (język konsula angielski, niemiecki)

Konsulat Honorowy RP w Innsbrucku
 konsul honorowy: Eugen Sprenger (język konsula angielski, niemiecki)

Konsulat Honorowy RP w Klagenfurt am Wörthersee
 konsul Honorowy: Albert Ferdinand Sammer (język konsula angielski, niemiecki)

Instytut Polski w Wiedniu
 I radca - Dyrektor IP: Justyna Golińska

Ambasada RP w Republice Azerbejdżanu w Baku
 szef placówki: Marek Całka (ambasador)
 Strona oficjalna

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych